Con el nombre de Pedro IV se conoce a:

 Pedro IV de Aragón, II de Valencia y III de Barcelona. Conocido como el Ceremonioso. (1319-1387)
 Pedro IV de Portugal y I de Brasil. Conocido como el Rey Soldado. (1798-1834)
 Pedro IV, patriarca de Alejandría entre 643 y 651.
 Pedro, condestable de Portugal, proclamado conde de Barcelona como Pedro IV por el Consejo de Ciento en 1464. (1429-1466)
 Pedro, obispo de Palencia entre 1342 y 1343.
 Pedro de Aragón y Anjou, IV conde de Ribagorza y conde de Ampurias, Prades y señor de Gandía. (1305-1381)
 Pedro IV del Congo, rey de Kinbangu de 1695 a 1709, y manicongo del Reino del Congo entre 1709 y 1718.